Collegio elettorale di Perugia – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1882 al 1891 e dal 1919 al 1923
Collegio elettorale di Perugia – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Perugia I – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Perugia I – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Perugia II – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Perugia II – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Perugia centro – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Perugia - Todi – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005